Zhicheng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhicheng (häradshuvudort), Zhejiang, 
 Zhicheng (sockenhuvudort), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar